Олексій Чебикін:
 Чебикін Олексій Андрійович (1969) — український художник.
 Чебикін Олексій Якович (1949) — український науковець-психолог.